A Equipe Israelense da Copa Davis (em hebraico:  נבחרת גביע דייוויס של ישראל) representa Israel na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Federação Israelense de Tênis.

Time atual

Equipe de 2013:
 Dudi Sela
 Amir Weintraub
 Andy Ram
 Jonathan Erlich

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas

  DavisCup.com (equipe israelense)

Israel